Грейди () — топоним и фамилия:

Топоним 
 Грейди — округ штата Джорджия, США.
 Грейди — округ в штате Оклахома, США.

Фамилия 
  (1882—1957) — американский дипломат.
 
 Грейди, Кристофер Уотсон (род. 1962) — американский военный, адмирал ВМС США, 12-й вице-председатель Объединённого комитета начальников штабов.